Charco Hondo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Charco Hondo, Durango, San Juan del Río, 
 Charco Hondo, Delstaten Mexiko, Amatepec, 
 Charco Hondo, Sinaloa, Rosario, 

Robotskapade Mexikoförgreningar